Osoby o tym nazwisku:
 Janusz Witwicki – polski architekt i historyk sztuki
 Michał Witwicki – polski architekt i konserwator zabytków
 Piotr Witwicki – polski dziennikarz, reporter, publicysta, pisarz i wykładowca
 Stanisław Jan Witwicki – polski duchowny katolicki
 Sofron Witwicki – ukraiński pisarz, etnograf Huculszczyzny, ksiądz greckokatolicki
 Stefan Witwicki – polski poeta i publicysta
 Władysław Witwicki – polski psycholog, filozof, historyk filozofii, tłumacz, lektor  radiowy, teoretyk sztuki i artysta
 Zdzisław Witwicki – polski ilustrator, malarz